Дом, где училась Елена Белевич — памятник истории местного значения в Чернигове. Сейчас в здании размещается школа № 11.

История 
Решением исполкома Черниговского областного совета народных депутатов трудящихся от 31.05.1971 № 286 присвоен статус памятник истории местного значения с охранным № 58 под названием Дом, где училась Елена Белевич — юная партизанка-разведчица.

Приказом Департамента культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской областной государственной администрации от 26.06.2019 № 245 для памятника истории используется название Дом школы, где училась участница антинацистского движения Елена Белевич. 

Здание имеет собственную «территорию памятника», расположено в «охранной зоне» (включает всю территорию школы № 11 — проспект Мира № 137), согласно правилам застройки и использования территории. На здании установлена информационная доска.

Описание 
Здание для школы № 10 было построено в 1939 году по типовому проекту. Каменный, двухэтажный, П-образный в плане дом. Фасад направлен на запад к проспекту Мира. 

В школе № 10 в период 1939-1941 годы училась Елена Иосифовна Белевич — участница партизанского движения в УССР времён Великой Отечественной войны — руководитель подпольной группы «Юные патриоты». Во время Великой Отечественной войны дом был разрушен. В 1946 году дом был отстроен. Позже было построено 3-этажной здание школы, которое примыкает к 2-этажному. 

В 1969 году на фасаде здания была открыта мраморная мемориальная доска Елене Белевич. В 2003 году была установлена новая мемориальная доска Елене Белевич — объект культурного наследия вновь выявленный. Сейчас на здании установлены две мемориальный доски: одна посвящена Елене Белевич, другая — подпольной молодёжной организации времён Великой Отечественной войны под руководством Елены Белевич, в состав которой входили ученики школы. 

Сейчас в здании размещается школа № 11 — её начальные классы.

Примечания

Источники 
 ПЕРЕЛІК ПАМ’ЯТОК ТА ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ м. ЧЕРНІГОВА ЗА ВИДОМ АРХІТЕКТУРИ, ІСТОРИЧНИЙ, МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
 ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ОПОРНИЙ ПЛАН м. ЧЕРНІГОВА З ВИЗНАЧЕННЯМ МЕЖ І РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗОН ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ТА ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛІВ (договір від 19.10.2018 р. № 2)
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 64 БІЛЕВИЧ О. Й. МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА.

Памятники истории Чернигова
Здания и сооружения, построенные в 1939 году на Украине